Lotnictwo:
 Samolot myśliwski
 Myśliwiec bombardujący
 Niewidzialny myśliwiec
 Nocny myśliwiec
 Myśliwiec przechwytujący
 Myśliwiec przewagi powietrznej
 Myśliwiec TIE
 Zaawansowany Myśliwiec Taktyczny

Geografia:
 Myśliwiec (województwo kujawsko-pomorskie)

Biologia:
 Myśliwiec (Dianous)

Osoby:
 Lista osób noszących nazwisko Myśliwiec